WAA – Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów powstało 26.11.2002, a jego celem są działania na rzecz wspierania rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuk wizualnych, sztuki nowych mediów, twórczości muzycznej, literackiej i audiowizualnej oraz pomoc na rzecz inicjowania działalności twórców.

Od stycznia 2005 roku WAA prowadzi autorską Galerię przy ul. Koziej 3/5m.26 w Warszawie. Program miejsca koncentruje się wokół wystaw tam organizowanych (m.in. Wojciech Gilewicz, Monika Mamzeta, Iwan Moudov, Sylwia Narbutt) oraz projektu artists-in-residence Bezpośrednik Warszawski, w którym artyści pokazują i sami interpretują swoją sztukę.
Galeria wówczas staje się miejscem bezpośredniego spotkania z widzem, konfrontacji. Bezpośrednik Warszawski działa zazwyczaj w trakcie wakacji, kiedy w innych instytucjach panuje intelektualny zastój, proponują one program bardziej nastawiony na turystów, niż skierowany do ambitnej publiczności. W jego ramach odbywają się spotkania, pokazy, projekcje i dyskusje. Gośćmi projektu byli m.in. Hubert Czerepok, Roman Dziadkiewicz, Grzegorz Klaman, Jadwiga Sawicka, Grzegorz Sztwiertnia.

Strona WAA

Bibliografia 
 pierwotna wersja hasła pochodzi z tomu Tekstylia bis. Słownik Młodej Polskiej Kultury, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Stowarzyszenia artystyczne